Чемпіонат світу з хокею із шайбою 1999 (група D) — чемпіонат світу з хокею із шайбою, який проходив в період з 14 квітня по 20 квітня 1999 року в ПАР у місті Крюгерсдорп.

Попередній раунд 
Група А

Група В

Група С

Фінальний раунд 
Група 1

Група 2

Група 3

Посилання  
 Архів  
 Архів   
 Архів  
 Архів 

1999 у хокеї з шайбою
Чемпіонати світу з хокею із шайбою